pin – elektronika
 PIN – numer identyfikacyjny
 PIN – grupa muzyczna
 śródbłonkowa neoplazja gruczołu krokowego
 dioda PIN
 „Pin” – singel zespołu Yeah Yeah Yeahs
 Radio PiN – ponadregionalna stacja radiowa
 preferowana nazwa IUPAC (PIN, ang. )

Miejscowości 
 Pin (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Pin (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Pin (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Pin (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Pin (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Pin (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Pin (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pyrénées
 Pin (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Pays de la Loire
 Pin (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Pin (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Pin (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy